Иак или ИАК — многозначная аббревиатура. Возможные значения:
 Иак, Иак. — Послание Иакова (одна из книг Нового Завета).
 ИАК — «Известия археологической комиссии».
 ИАК — Индийская атомная корпорация. (, сравни ИКАЭЛ)
 ИАК — информационно-аналитический комплекс.
 ИАК — истребительное авиационное крыло.
 ИАК — истребительный авиационный корпус.
 ИАК — итоговая аттестационная комиссия.
 ИАК — Группа компаний Институт Акустических Конструкций, располагается в Санкт-Петербурге сайт - https://web.archive.org/web/20170312052753/http://iak-spb.ru/.
 ИАК - Группа компаний Исайкина Арсения Константиновича

Примечания